Die Chlorbutane (auch: Butylchloride) zählen zu den organisch-chemischen Stoffen und bilden eine Gruppe von vier strukturisomeren  gesättigten Chloralkanen mit vier Kohlenstoffatomen. Sie haben die allgemeine Summenformel C4H9Cl und eine molare Masse von 92,57 g/mol. Das sec-Butylchlorid ist zudem chiral und kommt in zwei enantiomeren Formen vor. Insgesamt gibt es also fünf isomere Chlorbutane.

Einzelnachweise

Weblinks 

Chlorbutan
Stoffgruppe